Перевесинское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Турковском районе Саратовской области России.

Создано в 2005 году. Административный центр — село Перевесинка.

География 
Расположено на северо-востоке района.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднена деревня Красавские Дворики, входившая в Перевесинское муниципальное образование.

Примечания 

Муниципальные образования Турковского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области